Финал Кубка Нидерландов по футболу 2007/08 состоялся 27 апреля 2008 года на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме. «Фейеноорд» обыграл «Роду» 2:0 и стал 11-кратным обладателем Кубка Нидерландов.

Путь к финалу

Финал

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на soccerway.com

2008
Нидерланды
Матчи ФК «Фейеноорд»
Матчи ФК «Рода»
События 27 апреля
Апрель 2008 года
Спорт в Нидерландах в 2008 году
Спортивные соревнования в Роттердаме